Александр Анатольевич Сугоняев (род. 22 февраля 1974 года, Богданович) — российский легкоатлет, специализирующийся в беге на длинные дистанции. Двукратный бронзовый призёр Сурдлимпиад (2001, 2005), 8-кратный чемпион Европы, 15-кратный чемпион России (спорт глухих). Заслуженный мастер спорта.

Биография 
Александр Анатольевич Сугоняев родился 22 февраля 1974 года в городе Богданович Свердловской области. С 1988 по 1994 год занимался лыжными гонками, в 1994 году перешёл в лёгкую атлетику. Тренировался сначала в ДЮСШ г. Богданович, а затем — в спортивном клубе «Луч».

На протяжении своей спортивной карьеры тренировался под руководством Ю. Н. Андреева, В. П. Осипова, Г. Г. Львова и Б. Г. Дворникова.

Окончил Берёзовский филиал Сибирского государственного университета физической культуры и спорта по специальности «физическая культура и спорт».

Рекордсмен России на дистанции 10 000 м, полумарафоне и марафоне среди глухих спортсменов.

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В настоящее время работает тренером в ДЮСШ «Росток» г. Екатеринбург на отделении «Лица с поражением опорно-двигательного аппарата. Лёгкая атлетика».

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Профиль Александра Сугоняева на сайте deaflympics.com

Глухие спортсмены России
Бегуны на длинные дистанции России
Марафонцы России
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Тренеры России по лёгкой атлетике